Зильке Шпигельбург (, род. 17 марта 1986 года, Георгсмариенхютте, Нижняя Саксония, Германия) — немецкая прыгунья с шестом, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов Европы, участница трёх летних Олимпийских игр (2004, 2008, 2012).

Биография и карьера 
Зильке Шпигельбург родилась 17 марта 1986 года в Георгсмариенхютте, Нижняя Саксония, Германия. У неё есть старший брат Рихард, который также занимается прыжками с шестом.

Зильке дебютировала на международной арене в 2001 году на чемпионате мира среди юношей в Дебрецене, где одержала победу. В 2003 и 2005 году выигрывала чемпионат Европы среди юниоров. Трижды (2011, 2012, 2013) побеждала в общем зачёте Бриллиантовой лиги IAAF. Обладательница нескольких рекордов Германии.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

 Профиль Зильке Шпигельбург на сайте IAAF
 
 
 

Прыгуны с шестом Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года